Karl Neubert ist der Name folgender Personen:
* Karl Neubert (Mediziner) (1799–1845), deutscher Pathologe und Medizinhistoriker
 Karl Neubert (Schauspieler) (1868–1937), deutscher Schauspieler und Bühnenregisseur
 Karl Neubert (Markscheider) (1900–1972), deutscher Bergingenieur und Hochschullehrer